Die 11. Internationalen Tennismeisterschaften von Polen fanden vom 25. bis 30. August 1948 beim Sportklub Pogoń in Katowice statt.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Mixed

Quellen 
 Dziennik Zachodni, Ausgaben vom 26–31. August 1948, verfügbar bei sbc.org.pl
 Przegląd Sportowy, 1948, Nr. 75, verfügbar unter buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/p_sportowy/p_sportowy/start.htm
 Sport i Wczasy, 1948, Nr. 60–62, verfügbar bei jbc.bj.uj.edu.pl

Weblinks 
 Internationale Tennismeisterschaften von Polen 1948 auf historiapolskiegotenisa.pl

Anmerkungen 

Tennisturnier in Katowice
Tennisturnier 1948